Llista de masies i altres construccions relacionades del nord del Segrià (municipis dels Alamús, Alcoletge, Alfarràs, Alguaire, Almacelles, Almacelles, Almenar, Alpicat, Benavent de Segrià, Corbins, la Portella, Rosselló, Torre-serona, Torrefarrera, Vilanova de la Barca i Vilanova de Segrià) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Segrià
 Llista de rellotges de sol del Segrià

Segria Nord
 Nord